Vousatec je označení pro několik biologických druhů:

Lišejníky
 Alectoria 
 Bryoria 

Ryby
 Leptocharias 

Rostliny
 lidové označení pro trávu dochan psárkovitý (Pennisetum alopecuroides)